Gli Pterodactylidi sono un controverso gruppo di pterosauri pterodactyloidi vissuti nel Giurassico superiore-Cretaceo inferiore, circa 152-105 milioni di anni fa (Kimmeridgiano-Albiano), in Germania e Inghilterra, Europa, in Cina, Asia, e in Argentina, Sud America.

Classificazione 
Durante gli anni 2000 e 2010 sono state proposte diverse definizioni concorrenti per i vari gruppi di pterodactyloidi giurassici. Pereda-Suberbiola et al. (2012) hanno utilizzato la definizione di Fabien Knoll (2000) del nome Pterodactylidae. Knoll aveva definito Pterodactylidae come un clade che conteneva "Pterodactylus antiquus, Ctenochasma elegans, il loro più recente antenato comune e tutti i [suoi] discendenti". Usando questa definizione con l'analisi condotta da Pereda-Suberbiola et al. (2012) significava che Ctenochasmatoidea era annidato all'interno di Pterodactylidae. Di seguito è riportato l'albero di consenso della maggioranza delle regole trovato da Pereda-Suberbiola et al. (2012), mostrando le loro definizioni preferite di Pterodactylidae e Ctenochasmatoidea.

Altri ricercatori, come David Unwin, hanno tradizionalmente definito Pterodactylidae in modo tale da garantire il suo inserimento all'interno di Ctenochasmatoidea. Nel 2003, Unwin ha definito lo stesso clade (Pterodactylus + Pterodaustro) con il nome Euctenochasmatia. Unwin ha considerato questo sottogruppo all'interno di Ctenochasmatoidea, ma la maggior parte delle analisi ha trovato Pterodactylus più primitivo di quanto pensasse, rendendo Euctenochasmatia il gruppo più inclusivo, come illustrato nel seguente cladogramma che mostra i risultati di un'analisi di Longrich, Martill, e Andres (2018):

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Pterosauri